Mason kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Mason
 Edmund William Mason
 Herbert Louis Mason
 Silas Cheever Mason

Robotskapade auktorsförkortningar